Parochie (kerkelijke gemeente), een lokale gemeenschap van christelijke gelovigen van eenzelfde kerk en ritus
 Sogn (parochie), een kerkelijke gemeenschap en tot 1970 een bestuurlijk gebiedsdeel van Denemarken
 Socken, een vergelijkbare aanduiding in Zweden
 diverse van kerkelijke parochies afgeleide lokale bestuursniveaus in sommige rooms-katholieke en protestantse (vooral Caraïbische, ex-Britse) landen, ook terug te vinden in plaatselijke talen, zoals parish in het Engels:
 Parochies van Andorra, de benaming van een bestuurlijk gebiedsdeel van Andorra
 Parochie (Asturië), parochie als benaming voor een bestuurlijk gebiedsdeel in de Spaanse autonome regio Asturië
 Parochie (Venezuela)
 parochie of civil parish, een lokaal (en/of provinciaal) bestuursniveau in het Verenigd Koninkrijk, met name nog in Engeland en enkele kroonafhankelijkheden:
 op de grote Kanaaleilanden gemeenten van Jersey
 op het eiland
 hetzelfde in diverse vroegere Britse kolonies:
 Parishes van Antigua en Barbuda
 Parishes van Barbados
 Parishes van Dominica
 Parishes van Grenada
 Parishes van Jamaica
 Bestuurlijke indeling van Saint Kitts en Nevis, parishes van Saint Kitts en Nevis
 Parishes van Saint Vincent en de Grenadines
 Parish in Louisiana (zuidelijke Verenigde Staten), equivalent een county (arrondissement)